Чемпионат мира по снукеру 2013 (, также известен как 2013 Betfair World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера сезона 2012/2013, который проходил с 20 апреля по 6 мая 2013 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).

Победителем турнира стал Ронни О’Салливан, обыгравший в финальном матче Барри Хокинса со счётом 18:12, тем самым подтвердив свой чемпионский титул.

Рейтинговые очки 
 Победитель: 10000 очков
 Финалист: 8000
 Полуфиналисты: 6400
 Четвертьфиналисты: 5000
 1/8 финала: 3800
 1/16 финала: 2800/1400 (для «сеяных» / для квалифицировавшихся)
 4-й раунд основной квалификации: 2300/1150
 3-й раунд основной квалификации: 1800/900
 2-й раунд основной квалификации: 1300/650
 1-й раунд основной квалификации: 800/400

Призовой фонд 
 Победитель: GB£ 250 000
 Финалист: £ 125 000
 Полуфиналисты: £ 52 000
 Четвертьфиналисты: £ 24 050
 1/8 финала: £ 16 000
 1/16 финала: £ 12 000
 4-й раунд основной квалификации: £ 8 200
 3-й раунд основной квалификации: £ 4 600
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 10 000
 Общий призовой фонд: £ 1 111 000 + приз за максимальный брейк

Факты 
 После прошлогоднего рекорда по количеству участников основной части турнира из Китая (4), в этом году один лишь Дин Цзюньхуэй стал таковым. Он дошёл до четвертьфинала, где уступил Барри Хокинсу со счётом 7:13. Дечават Пумдженг стал лишь третьим тайцем в истории, выступившим в Крусибл после Джеймса Уоттаны и Таи Пичита.
 Питер Эбдон сыграл на 22-м Чемпионате мира в своей карьере, сравнявшись по этому показателю со Стивом Дэвисом. Стивен Хендри пока удерживает рекорд участия в 27 чемпионатах.
 Дечават Пумдженг стал одним из немногих игроков мейн-тура, которые проиграли партию после 3 последовательных промахов.
 Этот чемпионат стал первым с 1988 года, в четвертьфинал которого не вошел ни один шотландец.
 Впервые с 1991 года и третий раз в истории в полуфиналах сыграли одни англичане.
 Впервые с 1999 года в 1/8 финала играл тайский игрок.
 В четвертьфинальном матче Ронни О’Салливан установил своеобразный рекорд, выиграв 12 из первых 13 партий в матче со Стюартом Бинэмом.
 Ронни О’Салливан стал первым с 2006 года действующим чемпионом мира, которому удалось дойти до четвертьфинала (после Шона Мёрфи), первым действующим чемпионом мира с 2002 года, которому удалось дойти до полуфинала (после себя самого), первым действующим чемпионом мира, которому далось дойти до финала с 1998 года (после Кена Доэрти) и первым, кто смог защитить мировой титул с 1996 года (после Стивена Хендри)
 Ронни О’Салливан стал лишь седьмым игроком в истории снукера, которому удалось защитить мировой титул. До этого это удавалось лишь Джо Дэвису, Фреду Дэвису, Джону Палмену, Рэю Риардону, Стиву Дэвису и Стивену Хендри. В рамках же эры современного снукера он стал третьим в этом списке (после Дэвиса и Хендри).
 Ронни О’Салливан стал единственным игроком, которому удалось выиграть все виды чемпионских кубков в современной эре снукера. Он обладатель кубка украшенного спонсорами Embassy, 888.com, Betfred.com и Betfair.com. Джону Хиггинсу удалось выиграть три вида кубков, кроме последнего (Betfair).
 В возрасте 37 лет Ронни стал одним из самых возрастных чемпионов в истории игры. Лишь Джо Дэвису, Фреду Дэвису, Уолтеру Дональдсону, Джону Палмену, Рэю Риардону и Джону Спенсеру удавалось стать чемпионом мира в возрасте старше 37 лет. Но в рамках современного снукера только Деннис Тейлор становился чемпионом в 36 лет, остальные игроки в последний раз — гораздо раньше, включая величайших Стива Дэвиса (31 год) и Стивена Хендри (30 лет). Джону Хиггинсу в 2011 году также удалось стать чемпионом мира за несколько дней до своего 36-го дня рождения.
 Джадд Трамп, проигрывая в четвертьфинальном матче с Шоном Мёрфи 3:8, одержал победу со счётом 13:12. 25-й фрейм длился 52 минуты.
 В 23-м фрейме полуфинального матча между Ронни О’Салливаном и Джаддом Трампом судья Микаэла Табб сделала О’Салливану замечание за якобы непристойный жест с кием. Поскольку этот момент не был захвачен видеокамерами, дисциплинарные меры к Ронни не были приняты.
 Барри Хокинс стал вторым игроком в истории снукера, который сумел выиграть в финале у Ронни 12 фреймов (после Хиггинса), а также единственным игроком на Чемпионате 2013 года, который сумел хотя бы на некоторое время в матче с Ронни выйти в счёте вперёд (3:2).
 В финальном матче Ронни О’Салливан сделал 6 сенчури-брейков, что является рекордом финалов.
 В финале на двоих игроки сделали 8 сенчури-брейков, что является повторением рекорда финала 2002 года между Эбдоном и Хендри.
 По общему числу сенчури-брейков в рамках чемпионатов мира Ронни О’Салливан, сделав в 15-й партии финала 128-й сенчури, превзошёл Стивена Хендри, у которого их было 127. В итоге Ронни сделал ещё 3 сотенные серии, установив общий рекорд в 131 сенчури-брейк.
 Впервые была введена награда «Золотой кий» за лучший брейк на турнире. Победителем стал Нил Робертсон за серию в 143 очка.

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, пробившихся из квалификации).

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 4 по 11 апреля 2013 года в английском институте спорта в Шеффилде. Квалификация состояла из предварительной и основной — по четыре раунда в каждой. Матчи предварительной квалификации проходили до 5 победы, основной — до 10.

Предварительная квалификация 
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Основная квалификация

Сенчури-брейки

Квалификация 
 142, 133, 113, 104 Сэм Бэйрд
 140, 122, 117, 100 Юй Дэлу
 139 Райан Дэй
 138, 117, 100 Бен Вулластон
 138, 103 Мэттью Селт
 137 Робин Халл
 136, 120, 104 Майкл Уайт
 131, 128, 114, 100 Джек Лисовски
 131, 102 Патрик Уоллес
 131 Доминик Дэйл
 130 Джимми Уайт
 129 Тепчайя Ун-Нух
 128 Джо Перри
 128 Кен Доэрти
 124 Майкл Уэсли
 123, 121 Майк Данн
 122 Энтони Хэмилтон
 117, 113, 101, 100 Курт Мэфлин
 115, 103 Марк Дэвис
 115 Джастин Эстли
 114, 105, 102 Лиам Хайфилд
 114, 101 Тони Драго
 112, 100 Джоэл Уокер
 110, 109 Марк Кинг
 108 Марко Фу
 106 Танават Тирапонгпайбун
 105, 100 Джо Свэйл
 105 Крейг Стедман
 103 Дэниэл Уэллс
 103 Барри Пинчес
 103 Лян Вэньбо
 103 Альфи Бёрден
 102 Пол Уайкс
 102 Алан Макманус
 102 Дэвид Гилберт
 100 Панкай Адвани
 100 Цао Юйпэн

Основной турнир 
 143 Нил Робертсон
 142, 127, 118, 117, 112, 109, 104 Джадд Трамп
 140, 119, 113, 106, 105, 104 Рики Уолден
 133, 133, 125, 124, 113, 111, 106, 106, 105, 104, 103, 102, 100 Ронни О’Салливан
 133, 114, 104, 100 Барри Хокинс
 131, 129, 114, 107, 104, 103 Дин Цзюньхуэй
 128, 128, 112, 112, 106 Шон Мёрфи
 117 Марко Фу
 111, 106 Стюарт Бинэм
 106, 104 Роберт Милкинс
 106 Алистер Картер
 103 Марк Селби
 102, 101, 100 Майкл Уайт
 100 Джек Лисовски
 100 Грэм Дотт

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на World Snooker
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат мира по снукеру
2013 год в снукере